Президентские выборы в Словакии прошли в марте 2019 года. Первый тур состоялся 16 марта, второй тур прошёл 30 марта.

Действовавший президент Словакии Андрей Киска не участвовал в выборах.

Избирательная система 
С 1999 года президент Словакии избирается всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Его функции ограничены, но не просто церемониальны. Во власти президента выдвигать кандидатуру премьер-министра, накладывать вето на законы (кроме тех, что приняты двумя третями депутатов) и выдвигать судей Конституционного суда Словакии.

Президент выбирается через систему двух туров, если в первом туре ни один из кандидатов не получил поддержку абсолютного числа избирателей.

Для регистрации кандидатом Конституция Словакии требует собрать 15000 подписей граждан в свою поддержку или заручиться поддержкой 15 из 150 членов Парламента. Одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков.

Кандидаты 
Кандидаты должны были предоставить 15000 подписей или 15 подписей депутатов до полуночи 31 января 2019 г. Справились 15 кандидатов, однако позже двое из них вышли из президентской гонки досрочно. 19 февраля 2019 года Йожеф Менихарт снял свою кандидатуру в пользу Роберта Мистрика, который в свою очередь снял свою кандидатуру 26 февраля 2019 года в пользу Зузаны Чапутовой. Поддержку последней выразил и действующий Президент Словацкой Республики Андрей Киска.

Опросы

Первый тур

Результаты

Первый тур 
При общей явке избирателей 48,74 %, во второй тур вышли Зузана Чапутова, получившая 40,57 % голосов, и
Марош Шевчович, набравший 18,66 % голосов.

Второй тур 
При общей явке избирателей 41,79 % победила Зузана Чапутова, получившая 58,40 % голосов. Марош Шевчович набрал 41,59 % голосов.

Примечания 

Президентские выборы в Словакии
2019 год в Словакии
Март 2019 года
События 16 марта
События 30 марта
Словакия